Choni (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Imereti
Choni (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente